Alter ego har flere betydninger:
 Alter ego
 Alter Ego (band)